El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2014 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 68 los equipos que disputaron la fase final, organizándose una ronda previa que daba acceso a la fase final entre 8 equipos, de los que cuatro se incorporarían a cada uno de los cuadros regionales. La Final Four se disputó en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Connecticut, que lograban su cuarto campeonato en cuatro finales disputadas, el último en 2011, derrotando en la final a la Universidad de Kentucky, que disputaba su duodécimo partido por el título. Shabazz Napier, de los Huskies, fue considerado Mejor Jugador del Torneo.

Con Connecticut preclasificado en el puesto 7 y Kentucky en el 8, esta final fue la primera de la historia en la que no estuvieron ninguno de los tres primeros clasificados en el ranking previo. Es también una de las tres únicas finales en la que no se vio involucrado ni el primero ni el segundo preclasificado (1989 - #3 Michigan vs. #3 Seton Hall y 2011 - #3 Connecticut vs. #8 Butler). Los Huskies fueron el primer equipo en la historia en conseguir el campeonato estando preclasificado en el puesto 7.

Al día siguiente, el equipo femenino de Connecticut se hizo también con el campeonato de la NCAA, siendo la segunda vez en la historia que los equipos masculino y femenino de una misma universidad se alzan con el campeonato el mismo año. La anterior fue en 2004, con los mismos protagonistas.

Equipos

Fase final 
* – Denota partido con prórroga.

First Four – Dayton, Ohio

South Regional – Memphis, Tennessee

Final Regional

Mejor quinteto del Torneo South Regional 

Michael Frazier, Florida
Scottie Wilbekin, Florida
Devin Oliver, Dayton
 Dyshawn Pierre, Dayton
 Dwight Powell, Stanford
En negrita, mejor jugador del torneo

East Regional – New York City

Final Regional

Mejor quinteto del East Regional 
 DeAndre Daniels, Connecticut
 Gary Harris, Michigan State
 Dustin Hogue, Iowa State
 Adreian Payne, Michigan State
 Shabazz Napier, Connecticut

En negrita, mejor jugador del torneo

West Regional – Anaheim, California

Final Regional

Mejor quinteto del Torneo West Regional 

 Aaron Gordon, Arizona
 Traevon Jackson, Wisconsin
 Nick Johnson, Arizona
 Frank Kaminsky, Wisconsin
 Xavier Thames, San Diego State

En negrita, mejor jugador del torneo

Midwest Regional – Indianápolis, Indiana

Final Regional

Mejor quinteto del Midwest Regional 

 Aaron Harrison, Kentucky
 Marcus Lee, Kentucky
 Caris LeVert, Michigan
 Julius Randle, Kentucky
 Nik Stauskas, Michigan

Final Four – AT&T Stadium, Arlington, Texas

Mejor quinteto de la Final Four 
Julius Randle, Kentucky
James Young, Kentucky
Ryan Boatright, UConn
DeAndre Daniels, UConn
Shabazz Napier, UConn, Mejor Jugador del Torneo

Semifinales

Final Nacional

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 2014
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA